«Луч» — российский женский гандбольный клуб из Москвы.

История 
Клуб был основан в 1959 году при заводе «Прожектор». Тогда он носил название «Труд».

В 1962 году команда стала первым чемпионом СССР по гандболу 7x7, обыграв одесский «Локомотив» в дополнительном матче со счётом 7:6. На следующий год команда дебютировала на международном уровне и сразу же завоевала Кубок европейских чемпионов. В 1/8 финала был обыгран польский клуб «Рух» (Хожув) — 11:11, 15:7; в 1/4 финала — чехословацкий «Спартак» — 8:7, 9:8; в 1/2 финала — «Фортшритт» (Вайсенфельс) — 7:10, 12:6; в финале — датский клуб FIF Virum (Копенгаген) — 11:8.

В сезоне 1985/86 «Луч» вылетел из Высшей лиги. Команду возглавил Михаил Аксёнов, и она сразу же вернулась в Высшую лигу и больше из неё не вылетала.

Состав команды

Достижения 
Чемпионат СССР:
  Чемпион (5 раз): 1962, 1963, 1964, 1965, 1968
  Серебряный призёр (3 раза): 1966, 1969, 1975
  Бронзовый призёр (5 раз): 1967, 1970, 1971, 1972, 1973
Кубок России:
  Финалист (1 раз): 2008 
Кубок европейских чемпионов: 
  Обладатель (1 раз): 1963

Главные тренеры 
 Лазарь Гуревич
 Мазур О. А.
 Тулякова Г. А.
 Шилова И. А.
 Никитин С. В.
 Георгий Ларин
 Михаил Аксёнов
 Рамеев Р. А.
 Васильев В. А.
 2004 — 2019 Алексей Алексеев
 2019 — 2020 Алексей Жаворонков
 2020 — 2020 Сергей Никитин
 2021 — н.в  Николай Измайлов

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Гандбольные клубы России
Гандбольные клубы СССР
Спортивные клубы Москвы
ГК «Луч»